Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es Western & Southern Open női egyes mérkőzéseit.

A címvédő az orosz Marija Sarapova volt, ő azonban gyomorproblémák miatt nem indult el a versenyen. A tornát végül a kínai Li Na nyerte meg, aki a döntőben 1–6, 1–3-as vesztésről fordítva 1–6, 6–3, 6–1-re győzte le a német Angelique Kerbert.

A kínai játékos a hatodik egyéni tornagyőzelmét szerezte pályafutása során, az elsőt azóta, hogy 2011-ben megnyerte a Roland Garrost. Ez volt az első versenye, amelyen együtt dolgozott új edzőjével, Carlos Rodriguezzel, aki korábban Justine Henin trénere volt.

Kerber többek között Serena Williamset a negyeddöntőben legyőzve jutott be a fináléba, a szezon során már negyedszer, s ezek közül kétszer sikerült tornát nyernie, februárban Párizsban, valamint áprilisban Koppenhágában.

Kiemeltek
Az első kilenc kiemelt a második körben kezdte meg a szereplést.

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Alsó ág

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Selejtező

Kiemeltek

Főtáblára jutottak

  Jaroszlava Svedova
  Urszula Radwańska
  Vania King
  Akgul Amanmuradova
  Johanna Larsson
  Kiki Bertens

  Szeszil Karatancseva</li>
<li>  Madison Keys
  Casey Dellacqua</li>
<li>  Andrea Hlaváčková
  Eléni Danjilídu</li>
<li>  Bethanie Mattek-Sands

Szerencsés vesztesek

  Babos Tímea
  Ana Tatisvili''' (Ana Ivanović visszalépése miatt)

</ol>

Selejtezőtábla

Első selejtezőág

Második selejtezőág

Harmadik selejtezőág

Negyedik selejtezőág

Ötödik selejtezőág

Hatodik selejtezőág

Hetedik selejtezőág

Nyolcadik selejtezőág

Kilencedik selejtezőág

Tizedik selejtezőág

Tizenegyedik selejtezőág

Tizenkettedik selejtezőág

Jegyzetek

Források
Főtábla eredményei
Selejtező eredményei

N1